Hormel steht für

 einen Nahrungsmittelhersteller aus Austin, Minnesota, USA, siehe Hormel

Hormel ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Hormel (* 1957), deutscher Handballspieler
 George A. Hormel (1860–1946), US-amerikanischer Unternehmer
 James Hormel (1933–2021), US-amerikanischer Diplomat und Bürgerrechtsaktivist
 Otto Hormel (1886–1971), deutscher Admiral der Kriegsmarine